Averfleth ist im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland ein Ortsteil von
 Nortorf (Wilstermarsch)
 Neuendorf-Sachsenbande